Иван Васильевич Иванов:
 Иванов, Иван Васильевич (1868—?) — генерал-майор Российской императорской армии.
 Иванов, Иван Васильевич (1924—2006) — один из 29 полных кавалеров, награждённых четырьмя орденами Славы.
 Иванов, Иван Васильевич (1953—2022) —  заслуженный тренер РСФСР, почётный гражданин Чусовского муниципального района.